Les  sont une famille éteinte de cynodontes probainognathiens basaux ayant vécu durant le Trias moyen et supérieur au Gondwana, c'est-à-dire en Amérique du Sud et en Afrique, où des fossiles ont été trouvés dans une vaste aire géographique. Deux genres valides sont inclus au sein du taxon :   et Chiniquodon. Deux genres supplémentaires, à savoir Belesodon et Probelesodon, sont généralement considérés comme des synonymes juniors de Chiniquodon.

Liste des espèces 
Selon Martinelli, Kammerer et al. (2017), la famille des Chiniquodontidae comporte deux genres :

  Chiniquodon, von Huene, 1936 : Madagascar, Namibie, Brésil, Argentine (Trias moyen à supérieur)
 Chiniquodon theotonicus : Brésil, Argentine
 Chiniquodon sanjuanensis : Argentine
 Chiniquodon kalanoro : Madagascar
  Aleodon, Crompton, 1955 : Tanzanie, Namibie, Brésil (Trias supérieur)
 Aleodon brachyrhamphus, Crompton, 1955 : Tanzanie
 Aleodon cromptoni, Martinelli et aL, 2017 : Brésil

Aleodon est différent des autres probainognathiens basaux par ses dents postcanines étendues transversalement, comme chez les cynognathiens gomphodontes.

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous montrant le placement des Chiniquodontidae selon Ruta, Botha-Brink, Mitchell et Benton (2013) :

Chiniquodontoidea 
Les Chiniquodontoïdes (Chiniquodontoidea) forment un clade obsolète de cynodontes qui était autrefois défini comme incluant tous les probainognathiens plus proches des mammifères que de Probainognathus, qui est la forme la plus primitive de ce dernier. 

Il est aujourd'hui considéré comme un synonyme de Chiniquodontidae. Selon son suffixe, c'était une super-famille.

Ce groupe incluait les Chiniquodontidae, les Tritheledontidae et le clade des Prozostrodontia.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Cynodontia
 Probainognathia

Bibliographie

Références taxonomiques 

Probainognathia
Famille de cynodontes (nom scientifique)
Cynodonte du Trias
Taxon fossile décrit en 1936